Бачу има више значења:

 Бачу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Бачу (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Бачу (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији